A.S.C./A.V.S.V., een Amsterdamse studentenvereniging
 Ajax Sportman Combinatie, een voetbal- en cricketclub uit Oegstgeest
 American Society of Cinematographers, een Amerikaanse organisatie van cinematografen
 Afrika-Studiecentrum, onderzoekscentrum in Leiden
 Ascendant, een term uit de astrologie, zie Ascendant en descendant
 Aquaculture Stewardship Council, een organisatie en keurmerk voor gekweekte vis
 Vitória-ASC, een voormalige Portugese wielerploeg, met UCI-code ASC
 ASC Records, een Brits platenlabel
 Avions de la Sécurité Civile, de luchtvaartsectie van de Franse burgerbescherming
 Automated stacking crane, een kraan om containers automatisch te stapelen

Voetbal 
Een groot aantal voetbalclubs draagt een naam die begint met ASC. In Nederlandstalige en Duitstalige gebieden staan de letters SC veelal voor sportclub. In (voormalige) Franstalige gebieden komt de betekenis Association Sportive et Culturelle voor.